In 1959/60 werd het dertiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. 1. FC Köln werd kampioen en Westfalia Herne vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Herna werd laatste terwijl Köln groepswinnaar werd en zich zo voor de finale om de landstitel plaatse. Hierin verloor de club met 3-2 van Hamburger SV.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1959/60
Oberliga West